Čačković Vrhovinski, hrvatska obitelj plemića. Poznati pripadnici: 
Franjo Ksaver Čačković Vrhovinski
Ivana Čačković Vrhovinski
Juraj Čačković Vrhovinski
Miroslav Čačković Vrhovinski
Vladoj Čačković Vrhovinski
Josip Čačković Vrhovinski

 Hrvatska prezimena